Tosarhombus är ett släkte av fiskar. Tosarhombus ingår i familjen tungevarsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tungevarsfiskar
Tosarhombus